Nirbhay ( ‚furchtlos‘) steht für:

 Nirbhay (Film), ein Hindi-Film des Regisseurs Vinod Dewan aus dem Jahr 1996
 Nirbhay (Marschflugkörper), ein Marschflugkörper aus indischer Produktion